Isabel (voornaam), een meisjesnaam
Isobel (Björk), een nummer van de zangeres Björk
Isobel (Bridge), een lied van componist Frank Bridge
Isobel (Dido), een nummer van de zangeres Dido